Спурий (Spurius) е малко мъжко име през Древен Рим.

Известни с това име:

 Спурий Ларций, римски консул 506 и 490 пр.н.е.
 Спурий Постумий Албин, няколко римски политици
 Спурий Сервилий Приск, няколко римски политици
 Спурий Фурий Медулин, няколко римски политици
 Спурий Навций Рутил, няколко римски политици

Мъжки имена